Heinijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinijärvi (sjö i Lappland), 
 Heinijärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar